Елена Королёва:
 Королёва, Елена Владимировна (род. 1973) — российская спортсменка и тренер, фристайлистка.
 Королёва, Елена Георгиевна (1937—2008) — советская и российская актриса театра и кино.